Mano – miejscowość i gmina we Francji
 Mano – dawna miejscowość na wyspie Sado w Japonii
 Mano – piłkarz grający w reprezentacji Mozambiku
 Mano – miasto w Sierra Leone
 Mano – rzeka na granicy Sierra Leone i Liberii
 Mano – grupa etniczna w Afryce Zachodniej